Parzydełka – wieloznaczny termin z anatomii zwierząt, którym określane są różne struktury o różnej budowie i pochodzeniu:
 organ ataku i obrony charakterystyczny dla jamochłonów,
 organellum komórki parzydełkowej,
 komórka parzydełkowa (inaczej knidocyt),
 knidoblast parzydełkowców,
 knidocysta (inaczej knida) parzydełkowców,
 knidocyl,
 nematocysta,
 ptychocysta,
 spirocysta,
 trichocysta (inaczej trychocysta) orzęsków, 
 trychit wirków.

Anatomia zwierząt